Spezie – sostanze usate per condire e conservare i cibi
 La Spezia – città italiana
Provincia della Spezia - provincia italiana in Liguria
 Spezia Calcio – squadra di calcio della Spezia
 Spezia – fermata della metropolitana di Torino
 Spezia – sostanza dell'universo fantascientifico di Dune
 Spezia – sostanza dell'universo fantascientifico di Guerre stellari

Persone 
 Antonio Spezia – ingegnere e architetto italiano
 Gerolamo Spezia – partigiano e antifascista italiano, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Giorgio Spezia – ingegnere e mineralologo ossolano noto per aver scoperto il metodo per produrre quarzo sintetico
 Giovanni Spezia – politico italiano
 Giuseppe Spezia – attore degli anni settanta noto per esser stato il sosia di John Travolta